Le Bourgeal steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Les Villards-sur-Thônes im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Mont-Saxonnex im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Bourgeal